Борис Певзнер:
 Певзнер, Борис Ильич (1910—1980) — советский пианист, музыковед, профессор. 
 Певзнер, Борис Самуилович (род. 1940) — советский и российский дирижёр, хормейстер.